He Zhiwen (; * 31. Januar 1962 in Huangyan) ist ein spanischer Tischtennisspieler chinesischer Abstammung. Er qualifizierte sich 2016 zum vierten Mal für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.

Werdegang 
Für China nahm He Zhiwen an den Individualwettbewerben der Weltmeisterschaften 1985 und 1987 teil. Dabei gewann er 1985 Bronze im Doppel mit Fan Changmao. Später übersiedelte er nach Spanien und vertrat dieses Land 13 mal bei Weltmeisterschaften, erstmals im Jahr 1997. In die Nähe von Medaillenrängen gelangte er dabei nicht. Auch nominierte ihn der spanische Tischtennisverband für die Europameisterschaften 1998, 2000, 2007, 2008 und 2011. Viermal qualifizierte er sich für die Olympischen Sommerspiele, nämlich 2004, 2008, 2012 und 2016. Dabei war er 2004 und 2008 der älteste vertretene Tischtennisspieler.

1989 wechselte er aus China in die deutsche Bundesliga zum Verein Germania Schnelsen, den er jedoch am Ende des gleichen Jahres Richtung Caja General de Granada (Spanien) wieder verließ.

2016 beendete He Zhiwen seine Karriere in der spanischen Nationalmannschaft, sowie international.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)
  (abgerufen am 24. Juni 2014)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Volksrepublik China)
Tischtennisspieler (Spanien)
Olympiateilnehmer (Spanien)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Spanier
Chinese
Geboren 1962
Mann